Lonzac (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Lonzac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes